El Tránsito se refiere al Tránsito de la Virgen o Tránsito de María (también Dormición), es un concepto teológico católico que hace referencia a la glorificación del cuerpo de la Virgen María.

Localidades
El Tránsito es un poblado chileno ubicado en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama Chile.
El Tránsito es un municipio del departamento de San Miguel, El Salvador.

Edificaciones
Sinagoga del Tránsito es un edificio del siglo XIV de la ciudad española de Toledo.